Iroquois (Irochesi) – popolazione di nativi americani
Iroquois – città del Dakota del Sud
Iroquois – villaggio dell'Illinois